Santa Práxedes puede hacer referencia a:

 Santa Práxedes, virgen y mártir del siglo II.
 Santa Práxedes, pintura del siglo XVII que representa a dicha santa, copia de Vermeer de un original de Ficherelli.
 Santa Práxedes, basílica romana.
 Santa Práxedes, título cardenalicio del orden de los presbíteros asociado a dicha basílica.
 Santa Práxedes de Cagayán, municipio del Valle del Cagayán, en las Filipinas.